nazwy kanałów pochodzą od nazw polderów przeciwpowodziowych
 Kanał Mrzeżyno II – dopływ rzeki Regi, kanał z polderu Mrzeżyno II (zlewnia 4292A)
 Kanał Mrzeżyno III – dopływ rzeki Regi, kanał z polderu Mrzeżyno III (zlewnia 4298A)